Vesikel (aus lateinisch ) oder Bläschen sind:

 in der Chemie bestimmte, kugelförmige Anordnungen von oberflächenaktiven Molekülen in einer Flüssigkeit, siehe Liposom
 in der Biologie kleine Zellkompartimente, siehe Vesikel (Biologie)
 in der Mykologie das verdickte freie Ende des Konidiophors
 in der Medizin eine häufige sogenannte Primäreffloreszenz der Haut, siehe Hautbläschen

Unterbegriffe:

  (wörtlich „Luftbläschen“), siehe Lungenbläschen
 , siehe Samenbläschen
 , siehe Augenbläschen
 Eiterbläschen, siehe Pustel

Siehe auch:

 Blase